Deux navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Afridi :

le , un destroyer de classe Tribal lancé en 1907 et vendu en 1919. Échoué en 1920 ;
le , un destroyer de classe Tribal lancé en 1937 et coulé en 1940.

Afridi